Sedum adolphi är en fetbladsväxtart som beskrevs av R.-hamet. Sedum adolphi ingår i Fetknoppssläktet som ingår i familjen fetbladsväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Fetknoppssläktet
adolphi